Neuperlach (wijk) - wijk in het district Ramersdorf-Perlach in München, Duitsland
 Neuperlach Süd (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk
 Neuperlach Zentrum (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk